Bodoquena kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bodoquena (ort), Mato Grosso do Sul, 
 Bodoquena (kommun), Mato Grosso do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar